Vesta može značiti:

 Vesta (mitologija), rimski ekvivalent grčkoj božici Hestiji
 4 Vesta, asteroid 
 Vesta (odjeća), odjeća
 Vesta (softver), napredni sustav za oblikovanje softvera (eng: configuration management system), Compaq-ov slobodni softver
 Vesta Rowing Club, veslački klub iz mjesta Putney, London, na rijeci Temzi 
 Vesta (raketa) 
 Vesta (biljni rod), biljni rod iz porodice Araceae Juss.